De Rally van Japan 2010, formeel 6th Rally Japan, was de 6e editie van de Rally van Japan en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 476e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Sapporo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Jap
Rally van Japan